Eugene Rousseau pode ser:

Eugene Rousseau (saxofonista) (nascido em 1932), um saxofonista estadunidense
Eugéne Rousseau (xadrez) (n.1810 – m.1870), um jogador de xadrez francês 
Eugéne Rousseau (artista), um artista de cerâmica e vidro

Desambiguação